Huntsville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Huntsville Township (Illinois)
 Huntsville Township (Kansas)
 Huntsville Township (Minnesota)
 Huntsville Township (North Carolina)